Черкасский — фамилия и название населённых пунктов в России.

Фамилия

Черкасская 
 Черкасская, Елена Львовна (1937—2001) — балерина, хореограф фигурного катания.
 Черкасская, Марианна Борисовна (1876—1931) — оперная певица и педагог по вокалу.

Черкасские 
 Черкасские — черкесский княжеский род.

Черкасский

А 
 Черкасский, Абрам Маркович (1886—1968) — советский художник, живописец и педагог.
 Черкасский, Александр Андреевич (ум. 1749) — смоленский губернатор, генерал-поручик.
 Черкасский, Алексей Михайлович (1680—1742) — канцлер Российской империи.
 Черкасский, Анатолий Ильич (род. 1906—1990) — советский архитектор.
 Черкасский, Андрей Чумахович (ум. 1607) — воевода Смутного времени.

Б 
 Черкасский, Бениямин Лазаревич (1934—2007) — выдающийся советский и российский учёный-эпидемиолог, академик РАМН.
 Черкасский, Борис Камбулатович (ум. 1601) — кабардинский служилый князь, московский воевода, боярин, сын великого князя-валия Кабарды Камбулата Идаровича Черкасского.

В 
 Черкасский, Василий Карданукович (ум. 1607) — князь, боярин, воевода Смутного времени.

Г 
 Черкасский, Григорий Сунчалеевич (ум. 1672) — кабардинский служилый князь, крупный русский государственный деятель, стольник, ближний боярин, воевода в Астрахани и Царицыне.

Д 
 Черкасский, Давид Янович (1931—2018) — советский и украинский мультипликатор.
 Черкасский, Дмитрий Мамстрюкович (ум. 1651) — боярин и воевода; деятель Смутного времени и царствований Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича.

И 
 
 Черкасский, Игорь Борисович (род. 1971) — украинский государственный и политический деятель.

К 
 Черкасский, Касбулат Муцалович (ум. 1681) — князь Черкасский, крупный русский военный и государственный деятель второй половины XVII века.
 Черкасский, Келемет Куденетович (ум. 1641) — служилый кабардинский князь, брат крупного русского боярина и воеводы, князя Якова Куденетовича Черкасского.
 Черкасский, Куденет Камбулатович (ум. 1624) — старший князь-валий Кабарды, старший сын великого князя-валия Кабарды Камбулата Идаровича Черкасского.

Л 
 Черкасский, Леонид Евсеевич (1925—2003) — критик, литературовед, синолог, поэт-переводчик.

М 
 Черкасский, Матвей Лейбович (Леонтьевич) (1923—2021) — советский футболист-нападающий, тренер.
 Черкасский, Мамстрюк Темрюкович (ум. 1600/1601) — кабардинский служилый князь, второй сын верховного князя-валия Кабарды Темрюка.
 
 Черкасский, Муцал Сунчалеевич (ум. 1661) — князь Черкасский (1636—1661), четвёртый сын князя Сунчалея Канклычевича Черкасского.

П 
 Черкасский, Пётр Борисович (ум. 1768) — российский военный и государственный деятель.

С 
 Черкасский, Семён Ардасович — русский военный деятель, дворянин московский и воевода.
 Черкасский, Сунчалей Канклычевич (ум. 1624) — князь Черкасский, сын Канклыч-мурзы и внук Желегот-мурзы, младшего брата великого князя-валия Кабарды Темрюка Идаровича.

Ш 
 Черкасский, Шолох Сунчалеевич (ум. 1636) — князь Черкасский, старший сын и преемник князя Сунчалея Канклычевича Черкасского.
 Черкасский, Шура (1909—1995) — американский и британский пианист.

Я 
 Черкасский, Яков Куденетович (ум. 1667) — боярин и воевода царя Алексея Михайловича.

Населённые пункты 
 Черкасский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Черкасский — хутор в Каневском районе Краснодарского края.
 Черкасский — хутор в Цимлянском районе Ростовской области.
 Черкасский — хутор в Кочубеевском районе Ставропольского края.

См. также 
 Черкасский Бишкин
  — многозначное понятие
 Черкасский полк
 Черкасский поселковый совет
 Черкасский район
 Черкасский сельсовет
 Починок Черкасский — деревня, Галичский район, Костромская область
  — фамилия
 Черкесский